Яков Варшавский:
 Варшавский, Яков Владимирович (Гликсон, род. 1971) — израильский математик.
 Варшавский, Яков Львович (1911—2000) — кинокритик, киновед, сценарист.
 Варшавский, Яков Михайлович (1917—2015) — советский биохимик и физикохимик.